Guadalupe Lancho (Salamanca, 12 de agosto de 1971) es una actriz española de cine, teatro y televisión.

Filmografía

Televisión 
 Los hombres de Paco, personaje episódico (2005)
 Amar en tiempos revueltos, como Carmen (2005)
 Mis adorables vecinos, capítulo "Cuando el rencor entra por la puerta" (2006)
 Mesa para cinco, capítulo "Todo vale" (2006)
 Génesis, en la mente del asesino, como Chica del Club Paraíso (2007)
 MIR, capítulo "Mi amiga del alma" (2007)
 Cuenta atrás, Como Leticia (2007)
 Aída, capítulo "En la residencia" (2007)
 Herederos, capítulos "Apariencias" y "En el mismo Barco" (2008)
 Física o química, profesora de Educación Física, 3 capítulos (2008)
 Los Serrano, como Anabel (2008)
 Lalola Como Celeste.(4 episodios.(2008)
 La familia Mata, capítulo 3.5 (2009)
 Águila Roja, capítulo 1.3 (2009)
 Hospital Central, un episodio: ¿Y ahora qué?, como Sonia (2009)
 La hora de José Mota, varios personajes, 4 entregas (2009)
 Somos cómplices, como Emilia Fajardo (2009)
 Alfonso, el príncipe maldito, como Mirta Miller (2010)
 El secreto de Puente Viejo, como Marita Delgado (2012)
 La fuga, como "Cobra" (2012)
 Carmina, reparto. Miniserie (2012)
 Bandolera, como "La Paca" (2013)
 Ciega a citas, como Teresa (2014)
 Amar es para siempre, como Guadalupe "Lupe" Campos (2014-2015)
 Cuéntame cómo pasó, un episodio, como Silvia (2016)
 Por H o por B (2019)
 Desparecidos, como Ivanka (2019)
Señoras del (h)AMPA, como Mercedes "Merche". (2019)
Mercado Central, como Ágata Solís. (2020)
Servir y proteger, como Noemí Padilla (2022-2023) 
Supernormal, un episodio, como Verónica (2023)

Películas

 Trio de ases, el secreto de la Atlántida, como Nula (2007)
 Flor de mayo, como Dolores. TV movie (2008)
 Planes para mañana, como Entrevistadora (2010)
 Lo contrario al amor, como Loreto (2011)
 Evelyn, como Amanda (2012)
 Gente en sitios (2013)
 Il ricco, il povero e il maggiordomo, como Dolores (2014)

Teatro 
  Mi última noche con Sara (2019)
  La vida a palos de Carlota Ferrer (2018)
 El hombre de La Mancha Aldonza, Dulcinea. México (2017-2018) (Premio METROPOLITANOS a mejor obra de teatro musical y nominación a mejor interpretación femenina (2018)
 Siddharta. Kamala. México (2018) (Nominación mejor interpretación femenina en Broadway World México).
 Marti (Conciertos dramatizados) (Festival de Guanajuato, México 2017)
 El hombre de La Mancha "Aldonza, Dulcinea"(2017) (Premio LUNAS mejor obra de teatro musical)
 El secreto de mi vecina de Diego París (2015)
 Marti (Conciertos dramatizados) (2014-2015)
 Éxodo" (2015)
 Más de cien mentiras de David Serrano. (Musical) (2010-2013)
 Víctor o Victoria (2008-2009)
 Cats (2006-2007)
 My Fair Lady (2004-2005)
 A Chorus Line (2002-2003)

Cortometrajes

 Reina y mendiga como Silvia Robledo (2004)
 Eres (2005)
 Spinnin como Asia (2006)
 Heterosexuales y casados como Tere (2007)
 Plaza vacante  como Woman (2008)
 La punta del Iceberg como Patricia (2009)
 Do not disturb como Clara (2010)
 Jaque (2011)
 El mueble como Yolanda (2012)
 Flash (2014)
 Meeting with Sarah Jessica'' como Behonce (2015)

Otros
 Videoclips "Boquerón" de Ángel García (2015)

Referencias

Actrices de cine de España
Actores de televisión de España
Actrices de teatro de España
Nacidos en Salamanca